Partido Revolucionario de los Trabajadores peut désigner les partis politiques suivants :
 Le , en Argentine.
 Le , en Amérique centrale.
 Le Partido Revolucionario de los Trabajadores, en Colombie.
 Le , au Costa Rica.
 Le , en Espagne
 Le , en España, fusion du précédent avec .
 Le , au Mexique.
 Le Partido Revolucionario de los Trabajadores, au Pérou
 Le Partido Revolucionario de los Trabajadores, à Porto Rico.